Laridschani ([]; ) ist ein persischer Familienname.

Namensträger 
 Ali Laridschani (* 1958), iranischer Politiker, Parlamentspräsident
 Mehdi Rahemi Laridschani, seit dem 9. Januar 1979 Militärgouverneur von Iran, Nachfolger des kurz vor dem Sturz des Schahs Mohammad Reza Pahlavi geflohenen Gholam Ali Oweisi 
 Sadegh Laridschani (* 1961), iranischer Politiker und oberster Richter

Quellen 

Familienname